Труди Мусгрейв (; родилась 10 сентября 1977 года в Ньюкасле, Австралия) — австралийская теннисистка и тренер.
 Победительница 43 турниров ITF (3 — в одиночном разряде).
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-1994).
 Финалистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2005).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (US Open-2005).
 Экс-9-я ракетка мира в юниорском парном рейтинге.

Общая информация 
Труди — одна из двух детей Терри и Джуди Мусгрейвов; её старшего брата зовут Мартин.

Уроженка Ньюкасла в теннисе с семи лет; лучший удар — бэкхенд; любимая стратегия на розыгрыш: неудобная подача со сведением игры к нескольким ударом у сетки.

На карьере австралийки в немалой степени сказались травмы: в 2004-м году из-за травмы колена она была вынуждена сделать операцию и пропустить десять месяцев.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (9)

Победы (3)

Поражения (6)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (70)

Победы (41)

Поражения (28)

Несыгранные финалы (1)

История выступлений на турнирах

Парные турниры

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Теннисисты Австралии
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде среди девушек
Теннисные тренеры Австралии